Bełżec – wieś w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Bełżec
 Bełżec – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim
 Bełżec – gromada
 Bełżec – stacja kolejowa w Bełżcu, w województwie lubelskim
 Bełżec – niemiecki obóz zagłady w pobliżu wsi i stacji kolejowej Bełżec

Zobacz też 
 Bełżec Wąskotorowy, Bełzec, Bełżyce, Bełz